André Fontainas (1865-1948), poète et un critique littéraire belge, petit-fils d’André-Napoléon ; 
 André-Napoléon Fontainas (1807-1863), homme politique belge libéral et avocat.

Toponymes à la mémoire d'André-Napoléon Fontainas
 Cité et rue Fontainas à Saint-Gilles
 Place et parc Fontainas à Bruxelles-ville